Термотоговые () — семейство бактерий из типа и класса термотог (Thermotogae). Грамотрицательные анаэробные, в основном термофильные и гипертермофильные микроорганизмы. Название типового рода Thermotoga, от которого произошли названия более высоких таксонов, отражает его существование при высоких температурах, вкупе с характерной, похожей на футляр структурой, называемой «тога», окружающей клетки этих видов.

Несмотря на то, что виды Thermotogaceae отрицательно окрашиваются по Граму, они окружены одной липидной мембраной, являясь таким образом монодермными бактериями. Относительно недавно были обнаружены представители Thermotogaceae, существующие при мезофильных температурах.

Таксономия  
Семейство термотоговых — единственный представитель порядка Thermotogales. На июль 2019 г. в семейство включают 3—4 рода:
 
 ?  [скорее всего является синонимом рода ]
 
 
По данным NCBI, в семейство входят 4 рода, но 3 из них — другие:
 
 
 
 

Было обнаружено, что на филогенетическом дереве, построенном на основании последовательностей  16S рРНК, Thermotogae ответвляются вместе с Aquificae (ещё одним типом, состоящим из гипертермофильных организмов) поблизости от точки разветвления бактерий и архей. Однако, глубокие родственные связи между Thermotogae и Aquificae, также как и раннее ответвление последних, не подтверждаются филогенетическими исследованиями, основанными на сравнении последовательностей других генов и белков, а также консервативных таксонспецифических инделов (вставок и делеций) в нескольких высококонсервативных повсеместно встречающихся белках. Thermotogae также привлекли внимание ученых благодаря сообщениям о вероятном очень значительном горизонтальном переносe генов между этими бактериями и археями. Однако, недавние исследования, основанные на более надёжных методиках, показывают, что случаи горизонтального переноса генов между Thermotogae и другими группами, включая Archaea, не настолько распространены, как предполагалось в ранних исследованиях.

Характерные молекулярно-генетические черты 
До недавнего времени не было известно каких-либо биохимических или молекулярно-генетических маркеров, которые отличали бы виды типа Thermotogae от всех других бактерий. Однако, недавний сравнительный геномный анализ выявил большое количество консервативных таксонспецифичных инделов (вставок и делеций) («сonserved signature indel», CSIs) в важных белках, сспецифичных либо для всего типа Thermotogae, либо для некоторых из его подгрупп.

Восемнадцать из этих консервативных инделов в таких важных для жизнедеятельности белках, как Pol1, RecA, TrpRS и рибосомных белках L4, L7/L12, S8, S9 и т. д. — уникальны и присутствуют во всех видах Thermotogaceae, чей геном был секвенирован. Кроме того, эти исследования также выявили 14 консервативных инделов специфичных для клады, включающей роды Fervidobacterium и Thermosipho, 12 консервативных инделов специфичных для рода Thermotoga (кроме Thermotoga lettingae) и 8 консервативных инделов, могущих служить молекулярными маркерами для видов рода Thermosipho.

Также, существование отдельной клады, состоящей из рано ответвляющихся от основного ствола филогенетического дерева видов Petrotoga mobilis, Kosmotoga olearia и Thermotogales bacterium mesG1, обосновано наличием 7 консервативных инделов общих для этих видов. Кроме того, авторы сообщают, что некоторые CSI подтверждают данные о горизонтальном переносе генов между Thermotogae и другими группами прокариот.

Филогения 

Принятая на сегодня таксономия основана на List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) и филогения соответствует основанному на последовательностях 16S рРНК выпуску The All-Species Living Tree Project 111.

Примечания:
♠ Штамм найден в National Center for Biotechnology Information NCBI, но не обозначен в List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)
♥ Штамм отсутствует в National Center for Biotechnology Information NCBI, но обозначен в List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)

Применение 
Из-за своей способности хорошо себя чувствовать при высоких температурах некоторые виды Thermotogaceae рассматриваются в качестве привлекательных кандидатов для использования в промышленных процессах. Способность Thermotogaceae в процессе метаболизма использовать различные сложные углеводороды, выделяя при этом газообразный водород приводит к тому, что эти виды упоминаются в качестве возможного биотехнологического источника энергии, альтернативного ископаемому топливу.

См. также 
 Систематика эубактерий

Примечания 

Классификация бактерий
Семейства бактерий